

Cinema
Yucatán – film del 2018 diretto da Daniel Monzón

Geografia
Yucatán – stato del Messico
Canale dello Yucatán – braccio di mare compreso tra la penisola dello Yucatán e l'isola di Cuba
Penisola dello Yucatán – penisola situata nel sud-est del Messico

Astronomia
10799 Yucatán – asteroide della fascia principale

Letteratura 
Yucatan – romanzo di Andrea De Carlo del 1984

Arcidiocesi
Arcidiocesi di Yucatán – sede metropolitana della Chiesa cattolica appartenente alla regione ecclesiastica

Storia
Repubblica dello Yucatán – stato del XIX secolo comprendente gli Stati Messicani di Campeche, Quintana Roo e Yucatán